Algemene verkiezingen in Kenia (1969) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Kenia (1974) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Kenia (1992) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Kenia (2017) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen

Zie ook
 Presidentiële verkiezingen in Kenia (doorverwijspagina)